Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die St. Petersburg Ladies Trophy 2021 des Damentennis in Sankt Petersburg. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen in der Qualifikation teil, die am 13. und 14. März 2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Sankt Petersburg